Nagu steht für:

 Nagu, eine ehemalige Gemeinde in Finnland
 Nagu (Tonghai) (纳古镇), eine Großgemeinde, Kreis Tonghai, chinesischen Provinz Yunnan

Nagu ist der Familienname folgender Personen:

 Mary Nagu (* 1952), tansanische Politikerin